Tercja Pikardijska — польськомовний альбом львівського вокального колективу Піккардійська Терція, виданий обмеженим накладом у Польщі.

Трек-лист 
It’s probably me 
		A kind of magic 
	 	Mama Loo 
	 	Moon River 
	 	Wilcze noce 
	 	Wenus 
	 	Brzeg rzeki 
		Pieśń cygańska 
	 	C’est la vie 
		Szalała 
	 	Country 
	 	Zagadkowa 
		Południca 
	 	Pierwsza piosenka o Lwowie 
	 	Piosenka neapolitańska 
	 	Słaba ja słaba 
	 	Hej! Sokoły 
	 	Deszcze niespokojne 
	 	Przez rzeczkę po moście 
	 	Gaudeamus

Музичні альбоми 2002
Альбоми вокального ансамблю Піккардійська Терція